Bartu oder Bártů ist der Familienname folgender Personen:

 Can Bartu (1936–2019), türkischer Fußball- und Basketballspieler
 Friedemann Bartu (* 1950), Schweizer Journalist und Autor
 Jan Bártů (* 1955), tschechoslowakischer Moderner Fünfkämpfer
 Karel Bártů (1916–2008), tschechoslowakischer Moderner Fünfkämpfer
 Thomas Bartu (* 1946), deutscher Unternehmer (Bartu-Schuhe)